Samos-F (Ferret) или Air Force Program 102 (Программа Военно-воздушных сил 102) — серия американских спутников радиоэлектронной разведки. Запуски осуществлялись ВВС США и управлением военно-космической разведки в 1960-х. В некоторых источниках упоминаются названия Agena Ferret и Heavy Ferret. Задачей аппаратов было наблюдение за работой радаров в диапазонах 59-630 МГц, 2,5-3,2 ГГц и 9-10 ГГц. Перехваченная информация о местоположении радаров записывалась на магнитную ленту и передавалась на наземные станции слежения по радиоканалу. Существовало несколько станций: в Нью Бостоне (Нью-Гемпшир), в Оттаме (Центральная, Айова) и в Форте Стивенс (Орегон). Существовали так же дополнительные станции на авиабазе Ванденберг и в Каене (Огайо). Около 16 тяжелых спутников было запущено с 1962 по 1971 год. Для запусков использовалась конверсионная ракета-носитель Тор с разгонным блоком Аджена. В период с 1963 по 1985 год было запущено 44 малых спутника, выводившихся в качестве вторичной нагрузки на борту других спутников. По состоянию на 2013 год почти все, что касается этих спутников остается засекреченным.

Список запусков

Примечания

Ссылки 
 SAMOS F2 and SAMOS F3 на сайте Gunter’s space page
 SAMOS от Джонатана Макдонела.

Разведывательные спутники США
Военная продукция Lockheed